Ию́ньская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Июньская улица — улица в Апрелевке Московской области
 Июньская улица — улица в Грозном
 Июньская улица — улица в посёлке городского типа Кокошкино Наро-Фоминского района Московской области
 Июньская улица — улица в Чите

Украина 

 Июньская улица — улица в селе Говтвянчик Полтавского района Полтавской области
 Июньская улица — улица в Донецке

См. также 

 Июньский переулок